Eduard hace referencia a:

Nombre 

 Eduard, nombre propio.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Eduard Fernández
</td>
|}

Personajes relevantes 
 Eduard Buchner (1860-1917), químico alemán - Premio Nobel de Química en 1907;
 Philipp Eduard Anton von Lenard (1862-1947), físico alemán - Premio Nobel de Física en 1905;